Edward Russell (1572–1627) – angielski arystokrata, 3. hrabia Bedford
 Edward Russell (1642–1714) – angielski polityk, parlamentarzysta z Tavistock
 Edward Russell (1653–1727) – angielski arystokrata, 1. hrabia Orford
 Edward Russell (1805–1887) – brytyjski wojskowy i polityk, parlamentarzysta z Tavistock
 Edward Russell (1824–1877) – brytyjski arystokrata i polityk, parlamentarzysta z Tavistock, 23. baron de Clifford
 Edward Russel (1878–1925) – australijski polityk
 Edward Russell (1907–1982) – brytyjski arystokrata, 26. baron de Clifford